Мэдисон-авеню () — манхэттенская улица с односторонним движением, которая идёт на север от 23-й улицы, в сторону Бронкса, с которым она соединена одноимённым мостом. На участке между 23-й и 26-й улицами является восточной границей Мэдисон-сквер, названного, как и улица, в честь четвёртого президента США Джеймса Мэдисона.

Улица была проложена в 1836 году параллельно Четвёртой (теперь Парк-авеню, кварталом восточнее) и Пятой авеню (кварталом западнее). В отличие от них, Мэдисон-авеню никогда не имела численного обозначения, так как, вместе с Лексингтон-авеню, не являлась частью регулярного плана Манхэттена, составленного в 1811 году. Вместе с Лексингтон-авеню улица была проложена под давлением одного из местных девелоперов, .

В XIX—XX веках на Медисон-авеню располагались офисы основных рекламных агентств США, вследствие чего название улицы стало нарицательным обозначением американской рекламной индустрии в целом.

Подобно лондонской Оксфорд-стрит и соседней Пятой авеню, Мэдисон-авеню в настоящее время известна своими фешенебельными магазинами, особенно на участке между 57-й и 85-й улицами. На Мэдисон-сквер, замыкающий авеню с юга, выходят небоскрёбы начала XX века Флэтайрон-билдинг и Нью-Йорк-лайф-билдинг.

Интересные факты 
В 1984 году на экраны США вышел фильм «Всплеск», в котором русалка, принявшая человеческий облик, берет себе имя Мэдисон по названию, увиденном ею на уличном указателе. После этого Мэдисон, ранее бывшее исключительно мужским именем (и обозначавшим «сын Мод», Maud’s son), начало использоваться в качестве женского и сейчас является в США одним из самых популярных имён для девочек.